Villamoratiel de las Matas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamoratiel de las Matas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villamoratiel de las Matas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar